La saison 2009-2010 du Championnat de Croatie de football est la  de la première division croate. 

Cette saison, 16 clubs participent au championnat. Ils sont regroupés en une poule unique où chaque équipe rencontre tous ses adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur.

Le Dinamo Zagreb, tenant du titre depuis 4 saisons, remporte à nouveau la compétition en terminant en tête du classement final, avec 4 points d'avance sur le Hajduk Split et 5 sur le HNK Cibalia. C'est le  de champion de Croatie de l'histoire du club.

Les 16 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Croatie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat de Croatie de football
Croatie
Sport en Croatie en 2009
Sport en Croatie en 2010